Il doppio  del Tennis Napoli Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Dustin Brown e Jesse Witten erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Travis Rettenmaier e Simon Stadler hanno battuto in finale Travis Parrott e Andreas Siljeström 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Brian Battistone /  Treat Conrad Huey (primo turno)
 Colin Fleming /  David Martin (semifinali)

 Rameez Junaid /  Frank Moser (primo turno) 
 Michail Elgin /  Andis Juška (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Tennis Napoli Cup 2011